Шенге́лия () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 
 Шенгелия, Василий Отарович (род. 1963) — советский и грузинский футболист.
 
 Шенгелия, Давит (род. 1980) — грузинский и австрийский шахматист, гроссмейстер.
 Шенгелия, Джвебе Петрович (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Шенгелия, Ираклий Отарович (род. 1981) — грузинский футболист.
 
 Шенгелия, Рамаз Александрович (1957—2012) — советский футболист.
 Шенгелия, Рамаз (медик) (род. 1952) — советский и грузинский медик, академик АН Грузии.
 Шенгелия, Торнике (род. 1991) — грузинский баскетболист.

См. также 
 Шенгели, Георгий Аркадьевич (1894—1956) — русский филолог-стиховед, критик, переводчик, поэт.